Negativismus steht für:
 in der Psychiatrie ein Symptom, siehe Negativismus (Psychiatrie)
 Eine Persönlichkeitsstörung, die jedoch nicht in den Diagnosesystemen des ICD-10 oder DSM-IV aufgenommen wurde: negativistische Persönlichkeitsstörung, auch passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung genannt.
 Name für das Konzept einer dialektischen Anthropologie von Michael Theunissen.
 im Kritischen Rationalismus der Standpunkt, dass gültige Argumente nur negativ und kritisch sein können, siehe Negativismus (Kritischer Rationalismus)
 die Bezeichnung einer politischen Ausrichtung der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg, siehe Aktivismus und Negativismus (Tschechoslowakei)
 eine Stilrichtung der Neuen Musik.